Fortis steht für:

 Fortis, stark artikulierter Konsonant
 Fortis (Unternehmen), belgisch-niederländisches Finanzdienstleistungsunternehmen
 Fortis Watches, Schweizer Uhrenhersteller
 Fortis Inc., kanadisches Energieversorgungsunternehmen
 Fortis Bank Nederland (Holding), niederländische Banken- und Versicherungsgruppe

Fortis ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Fortis (1842–1909), italienischer Politiker
 Aloisius Fortis (1748–1829), italienischer Jesuit
 Giuseppe Fortis (1935–2000), italienischer Schauspieler

Fortis ist das Cognomen folgender Personen:
 Aelius Fortis, römischer Centurio
 Tiberius Claudius Fortis, römischer Kommandeur